Une bicyclette (aussi appelée bicycle en Amérique du Nord), ou un vélo (abréviation du mot vélocipède), est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom.
 Bicyclette (football)
 Bicyclette (locomotive)

Culture